Златни лав () главна је награда која се додељује на Филмском фестивалу у Венецији. Уведена је још 1949. године и од тад се додељује људима који су дали значајан допринос филмској уметности, као и најбољим филмовима по избору жирија. Симбол лава је преузет са заставе Млетачке републике.

Филмски фестивал у Венецији је најстарији фестивал филма у свету. Зато се награда Златни лав сматра једном од најпрестижнијих филмских награда, а само Бијенале је у рангу са доделом Оскара или Златног глобуса. Поред Филмског фестивала у Кану и Берлинала то је главни фестивал филма у Европи.

Златни лав за најбољи филм

Златни лав — почасна награда

Референце 

Филмске награде
Филмски фестивал у Венецији